Situla är ett släkte av sjöpungar. Situla ingår i familjen Octacnemidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Situla